Grabów nad Prosną (gemeente), een stad- en landgemeente in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Ostrzeszowski
 Grabów nad Prosną (stad), een stad in bovenstaande gemeente